Dividida em várias etapas, a edição 2008 da Liga Sul de Rugby conta com a participação de quatro equipes: 
Curitiba Rugby Clube - PR
Charrua Rugby Clube - RS
Desterro Rugby Clube - SC
San Diego Rugby Club - RS

Estatísticas da Edição 2008 - Masculino Juvenil

Tabela de jogos 

Liga Sul de Rugby
equipes e tabela de jogos da Liga Sul de Rugby Masculino Juvenil 2008
Rugby de 2008 no Brasil